Taure (astrologia), signe astrològic
 Constel·lació del Taure, constel·lació
 Muntanyes del Taure, muntanyes de Turquia
 Taure (cognom)
 Estacili Taure, magistrat romà i general sota les ordres d'Octavi August, cònsol sufecte el 26 aC
 Tit Estacili Taure, diversos personatges
 Marc Estacili Taure, cònsol l'any 44 
 Estacili Taure Corví, cònsol l'any 45
 José Manuel Taure Menéndez, jugador d'handbol català que va competir durant les dècades de 1960 i 1970.